Dugulin ist der Familienname folgender Personen:

  Johannes Baensch-Drugulin (1858–1945), sächsischer Hofrat, Buchdruckerei- und Schriftgießereibesitzer
 Wilhelm Drugulin (1822–1879), deutscher Buchdrucker und Kunsthändler